L'Abergement-Clémenciat é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 L'Abergement-Clémenciat apresentava uma população de 811 habitantes, distribuídos por 331 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain